Ortenberg è il nome di alcune località della Germania:
Ortenberg – una città dell'Assia
Ortenberg – un comune del Baden-Württemberg